IC 4352 — компактная вытянутая галактика типа Sab в созвездии Центавр. Поверхностная яркость — 12,9 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике вспыхнула сверхновая  типа Ic, её пиковая видимая звездная величина составила 16,6.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 IC 4352 в базі SIMBAD
 IC 4352 в базі Vizier
 IC 4352 в базі NASA Extragalactic Database
 

Центавр (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»
Спиральные галактики